Comando de Operaciones Navales puede referirse a:
 Comando de Operaciones Navales (Argentina, 1947), mando de la Armada Argentina que existió entre 1947 y 1968.
 Comando de Operaciones Navales (Argentina, 1968), mando de la Armada Argentina que existió entre 1968 y 2011.
 Comando de Operaciones Navales (Chile), mando de la Armada de Chile.